Le nom Chajnantor peut désigner :
 le Llano Chajnantor, le haut-plateau montagneux entourant le Cerro Chajnantor, dans le désert de l'Atacama, au nord du Chili ;
 le Cerro Chajnantor, une montagne ;
 l'Observatoire du Llano de Chajnantor, observatoire astronomique situé sur le haut-plateau ;
 (90713) Chajnantor, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.